Tres Pinos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tres Pinos, Chiapas, Frontera Comalapa,

USA 

 Tres Pinos, Kalifornien, San Benito County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar